Ströhlein bzw. Stroehlein ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Ströhlein (* 1974), deutscher Fernsehmoderator